Spojení písmen Q a A může mít různé významy:

QA 
 Quality assurance
 QA – kód ISO 3166-2 pro Katar

.qa 
 .qa – internetová doména nejvyššího řádu pro Katar